Chown steht für:
 Chown (Unix), ein Kommandozeilenprogramm unter Unix

Chown ist der Familienname folgender Personen:

 Bruce Chown (1893–1986), kanadischer Kinderarzt und Pathologe
 Eric Chown, Informatiker und Hochschullehrer 
 John F. Chown (* 1929), britischer Wirtschaftswissenschaftler 
 Kevin Chown, US-amerikanischer Komponist  
 Marcus Chown, britischer Physiker und Wissenschaftsautor
 Steven L. Chown, Entomologe und Hochschullehrer 

Chown steht für:
 Mount Chown, Berg in Kanada mit dem Chown Glacier